Гильом V:
 Гильом V (герцог Аквитании) (ок. 969—1030) — герцог Аквитании в 995—1030 годах и граф Пуату (под именем Гильом III).
 Гильом V Бертран (граф Прованса) (ум. 1063/1067) — граф Прованса и граф Форкалькье с 1050/1054 года.
 Гильом V (граф Ангулема) (ок. 1065—1120) — граф Ангулема с 1087 года.
 Гильом V (граф Невера) (ок. 1168—1181) — граф Невера, Осера и Тоннера с 1175 года. См. также 
 Вильгельм V